Caparrón puede referirse a:

 el nombre de la alubia Caparrón pinto; o
 el nombre común de la planta Capparis spinosa.